Decio Azzolino, Sênior — Arcipreste da Basílica de Santa Maria Maior
 Decio Azzolino, Júnior — Secretário Emérito de Estado da Santa Sé

Desambiguação